Wörlen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Philipp Wörlen (1886–1954), deutscher Maler und Graphiker
 Hanns Egon Wörlen (1915–2014), deutscher Architekt und Kunstmäzen
 Rainer Wörlen (1946–2009), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wörlin